Esistono più comuni francesi con questo nome

Sainte-Geneviève-des-Bois – Loiret
Sainte-Geneviève-des-Bois – Essonne